SAG steht für:
 SAG-Gruppe (Starkstromanlagen Aktiengesellschaft), deutsches Energieunternehmen
 Salzburger Aluminium, österreichischer Zulieferer von Aluminium-Komponenten und -Systemen
 Salzburger Autorengruppe, österreichische Vereinigung von Literaten
 Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, deutsches Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen
 Schweizerische Astronomische Gesellschaft
 Screen Actors Guild, US-amerikanische Schauspielergewerkschaft
 Serum Anionen Gap, siehe Anionenlücke
 Skate Association Germany, deutscher Veranstalter der Deutschen Meisterschaft Inline Halfpipe und Street
 Société d’Automobiles à Genève, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Software AG, deutscher Anbieter von Softwarelösungen
 Sowjetische Aktiengesellschaft
 Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft
 Soziale Alternative für Gerechtigkeit, deutsche Splitterpartei
 Sozialistische Arbeitergruppe
 Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik
 Superantigen, Gruppe von Toxinen, die eine besonders starke Immunreaktion hervorrufen

S.A.G. steht für:
 S.A.G. Solarstrom, deutsches Unternehmen der Solarenergie-Industrie

Sâg, Șag oder Ság ist der Name folgender Orte:
 Sâg, Gemeinde im Kreis Sălaj, Rumänien
 Șag, Gemeinde im Kreis Timiș, Rumänien
 Ság, ungarischer Name von Sasinkovo, Slowakei
 Ság, ungarischer Name von Šahy, Slowakei

Sag oder Sağ ist der Familienname folgender Personen:
 Arif Sağ (* 1945), türkischer Sänger und Politiker
 Ivan Sag (1949–2013), US-amerikanischer Linguist
 Yusuf Sağ (* 1935), türkischer Geistlicher, Patriarchalvikar in der Türkei
 Jean-Pierre Sag (* 1942), französischer Performance-Künstler und -theoretiker
sag steht für:
 Sango (ISO-639-3-Code), Nationalsprache und Amtssprache der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch:
 Saag

Abkürzung